Dutch Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Dutch Island (Alabama)
 Dutch Island (Georgia)
 Dutch Island (Maine)
 Dutch Island (Rhode Island)